Иго I од Јафе или Иго II од Пуизјеа (умро између 1112. и 1118. године) био је гроф Јафе од 1106. године. Син је Ига I од Ле Пуизјеа. 

Његова мајка је рођака Балдуина ле Буржа и Жосцелина од Куртенеа. Појавио се као гроф Јафе 1106. године као тутор свом младом нећаку Игу III. У Свету земљу је дошао у склопу армије Боемунда Тарентског. Наследио га је син Иго II од Јафе.

Породично стабло

Види још 
 Иго II од Јафе
 Грофовија Јафа и Аскалон

Литература 
 

Крсташи
Грофови Јафе и Аскалона